Ethnikós Le Pirée, section football
 Ethnikós (water-polo)